Руийенская волость () — бывшая территориальная единица в центральной части Валмиерского уезда Латвии. Находилась на северо-западе республики, в историческом регионе Видземе. 

Администрация волости до 1949 года была расположена в городе Руйиена. 

В 1940 году граничила с городом Руйиена, Тернейской , Ерской, Сельской и Идусской волостями своего уезда.

История 

10 сентября 1945 года на территории волости были образованы Руясский и Виркенский сельские советы. После упразднения Руйиенской волости 31 декабря 1949 года, они были включены в состав Руйиенского района.

В наши дни территория бывшей Руйиенской волости распределена между Вилпулкской и Ерской волостью Руйиенского края.

Примечания 

Административные единицы, упразднённые в 1949 году
 
Бывшие волости Латвии